Астигмати́зм (греч. a — отрицание, stigmate — точка) — искажение изображения оптической системой, связанное с тем, что преломление (или отражение) лучей в различных сечениях проходящего светового пучка неодинаково.
Более подробно об этом см. в статьях:

 Астигматизм (аберрация) — один из видов аберраций объективов.
 Астигматизм (медицина) — несовершенство преломляющей системы глаза, проявляющееся как ухудшение остроты зрения.